

Quartieri 
 Soho – quartiere del centro di Londra
 SoHo – quartiere di Manhattan
 Soho – un quartiere di Birmingham
 Soho – un quartiere di Copenaghen
 Soho – un quartiere di Hong Kong
 Soho – una zona di Malaga
 Palermo Soho – quartiere non ufficiale di Buenos Aires

Altro
 Soho (Mojo) – film del 1997 diretto da Jez Butterworth
 SoHo (Small Office Home Office) – in ambito tecnologico identifica un settore superiore a quello amatoriale ma inferiore a quello aziendale
 SOHO – sonda spaziale frutto di un progetto collaborativo tra ESA e NASA
 SoHo («SÓlo para HOmbres») – rivista colombiana per adulti
 Soho – marca tessile argentina con sede a Palermo Soho
 Soho - piattaforma televisiva Pay-per-view australiana

Altri progetti